LY steht als Abkürzung für:
 El Al, größte israelische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Libyen, Ländercode nach ISO 3166
 love you („liebe dich“), im Netzjargon
 Serbien und Montenegro nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Litauen

LY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Sidcup (für Fahrzeuge aus London)
 Norwegen: Sandefjord in der Provinz Vestfold og Telemark

Ly oder Lý ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly (1952–2020), nigrische Richterin
 Awa Ly (* 1977), französische Singer-Songwriterin und Schauspielerin
 Denise Ly-Lebreton († 1995), französische Sinologin, Autorin und Übersetzerin
 Grete Ly (1885–1942), deutsche Soubrette, Schauspielerin und Filmproduzentin
 Lý Hoàng Nam (* 1997), vietnamesischer Tennisspieler
 Ladj Ly, französischer Filmemacher und Schauspieler
 Minh Ly, US-amerikanischer Pokerspieler
 Oumar Tatam Ly (* 1963), malischer Politiker
 Souleymane Ly (1919–1994), nigrischer Pädagoge und Politiker

Ly ist das Pseudonym von:
 Lily Becker-Krier (1898–1981), luxemburgische Frauenrechtlerin und Gewerkschafterin

Lý steht für:
 Kaiser der Lý-Dynastie, eine vietnamesische Kaiserdynastie (1009–1225)

ly steht für:
 Langley (Einheit), Einheit für Sonneneinstrahlung
 Light Year, englisch für Lichtjahr, Entfernungsmaß in der Astronomie

.ly steht für:
 .ly, die Top-Level-Domain von Libyen
 .ly als Dateiendung wird für LilyPond-Quelltext verwendet

LY